Carlo Morelli ist der Name folgender Personen:

* Carlo Morelli (Ingenieur) (um 1599–1665), italienischer Ingenieur und Militär 
 Carlo Morelli (Sänger) (eigentlich Carlo Zanelli; 1897–1970), chilenischer Opernsänger (Bariton) 
 Carlo Morelli (Geophysiker) (1917–2007), italienischer Geophysiker
 Carlo Morelli di Schönfeld (1730–1792), italienischer Jurist und Historiker